Brens, commune française de l'Ain ;
 Brens, ancienne commune française de la Haute-Savoie, aujourd'hui intégrée à Bons-en-Chablais ;
 Brens, commune française du Tarn.
  ;